Leopold Bloom, hoofdpersoon in het boek Ulysses, het meesterwerk van James Joyce
Harry Bloom (1913-1981), Zuid-Afrikaans schrijver
Allan Bloom (1930-1992), Amerikaans filosoof
Phil Bloom (1945), Nederlands kunstenares
Luka Bloom, artiestennaam van Barry Moore (1955), Iers singer-songwriter
Brian Bloom (1970), Amerikaans acteur
Samantha Bloom (1975), Brits actrice
Orlando Bloom (1977), Brits acteur
Jeremy Bloom (1982), Amerikaans freestyleskiër
Bloom (Machine Gun Kelly), een album van de Amerikaanse rapper Machine Gun Kelly
Bloom, het hoofdpersonage van de televisieserie Winx Club.
Glow of Bloom (effect), een effect van computergraphics om een bepaalde lichtinval te simuleren in onder meer computerspellen

Achternaam